Ricardo Costa puede referirse a:

 Ricardo Costa (1940-), cineasta portugués;
 Ricardo Costa (1981-), futbolista portugués; o
 Ricardo Costa Climent (1972-), político español.
 Ricardo Costa Álvarez (1933-1968), futbolista español.